«I’ll Just Hold On» — песня американского кантри-певца Блейка Шелтона с его 5-го студийного альбома Startin’ Fires, вышедшая отдельным синглом в феврале 2009 года на лейбле Warner Bros. Records. Песня была написана Бен Хайслипом (Ben Hayslip), Трой Олсеном (Troy Olsen) и Бриантом Симпсоном (Bryant Simpson).
Песня «She Wouldn’t Be Gone» стала вторым синглом с альбома, достигла № 8 в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs.

История 
В марте 2009 году сингл «She Wouldn’t Be Gone» дебютировал на позиции № 60 в американском кантри-чарте Billboard Hot Country Songs и позднее в сентябре 2009 года достиг там позиции № 8. 
Сингл получил умеренные отзывы, например, от таких изданий, Country Universe (рейтинг C+), Roughstock.

Чарты

Еженедельные хит-парады

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 «I’ll Just Hold On». ВИДЕО
 MetroLyrics song

Песни Блейка Шелтона
Синглы Warner Bros. Records
Песни 2008 года
Синглы 2009 года
Песни США
Кантри-песни
Песни, спродюсированные Скоттом Хендриксом